Caracciolo Parra Pérez peut désigner :
 Caracciolo Parra Pérez (1888-1964) : homme politique vénézuélien ;
 Caracciolo Parra Pérez : l'une des 15 paroisses civiles de la municipalité de Libertador dans l'État de Mérida au Venezuela.